Финал Кубка Бельгии по футболу 2004/2005 состоялся 28 мая 2005 года. «Жерминаль Беерсхот» переиграл «Брюгге» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на sporza.be

2005
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Беерсхот»
События 28 мая
Май 2005 года
Спорт в Бельгии в 2005 году
Спортивные соревнования в Брюсселе